Гран-при Австрии 1973 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 19 августа 1973 года на трассе Остеррайхринг.

В чемпионат вернулась Scuderia Ferrari, выставившая один автомобиль с Артуро Мерцарио за рулём. Также вернулись «March», лишившийся спонсорства американской компании STP, «Ensign» и «Tecno», а команда BRM выступала без травмированного Ники Лауды. Первый ряд стартового поля заняли два гонщика «Lotus» во главе с Эмерсоном Фиттипальди, следом за ними расположились два гонщика «McLaren». Пилоты «Tyrrell» были только седьмым и десятым.

Бразилец проиграл старт Ронни Петерсону и Денни Халму и откатился на третье место. Питер Ревсон замешкался на старте и объезжавший его Майк Хэйлвуд столкнулся с автомобилем Майка Бёттлера, повредив последнему масляный радиатор. Через шесть кругов ещё одно столкновение с «Ferrari» Артуро Мерцарио вывело из борьбы Франсуа Севера. Денни Халм был вынужден заехать на пит-стоп из-за перебоев в зажигании и Фиттипальди сначала вышел на второе место, а затем вышел в лидеры гонки, но за шесть кругов до финиша сошёл из-за повреждения топливопровода. Неудачей бразильца воспользовался Ронни Петерсон, одержавший победу в гонке.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-16 Ронни Петерсон

17-48 Эмерсон Фиттипальди

49-54 Ронни Петерсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии